Valentine Beuve-Méry, née Valentine Séveno et aussi connue sous le pseudonyme O'Nèves, le  à Auray (Morbihan, France), et morte le  à Vannes, est une écrivaine de langue française, auteur de romans populaires, utilisant le pseudonyme M. Beuve-Mery ou O'Nèves. Elle fut mariée à Victor Beuve-Méry (1864-1893).

Les romans publiés sous le nom de O'Nèves ont parfois été écrits en collaboration avec sa fille Marie Beuve-Méry.

Son cousin germain, Hubert Beuve-Méry, fut son légataire universel.

Œuvres 
 La Devise de bonne maman, Tours, Mame, 1909
 Les Sorcières de Locmariaquer, 1913 ; réédition La Découvrance, 2000 
 La Petite Reine du vieux moulin, 1919
 La Devise de bonne maman, 1920
 L'Ange de Dick, Casterman 1920
 Le Solitaire, Hirt, Foyers-roman, 1928
 Les Petites Filles de la pension Cornudet, Mame, 1930
 parutions dans le Petit écho de la mode, à partir de 1932
 La Petite Reine du vieux moulin,, Mame, 1934
 La Boule de neige, Marcinelle-Charleroi, Dupuis, 1937 
 Aime… et reste fidèle, Collection Stella 581, 1942
 Ses yeux bleus, Collection Stella 581
 Une simple histoire d'amour, La Villa tragique, 1946 (?)

Liens externes 
 

Romancière française du XXe siècle
Naissance en mars 1863
Naissance à Auray
Décès en février 1952
Décès à 88 ans
Décès à Vannes